Hawaii-akepa
 Maui-akepa
 Oahu-akepa